Benson Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Benson Hill (Idaho)
 Benson Hill (Maine)
 Benson Hill (New Hampshire)

Siehe auch:
 Benson Hills